Cine steht für:
 Çine, eine Stadt im Süden der türkischen Provinz Aydın
 Cine-Objektive, optische Linsensysteme für die Kinematographie
 cine-Substitution, eine chemische Substitutionsreaktion

Cine ist der Familienname folgender Personen:
 Lewis Cine (* 1999), haitianisch-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch
 Cine-Allianz Tonfilm, eine ehemalige deutsche Filmproduktionsgesellschaft